Березовка () — село
Золочевского поселкового совета,
Золочевский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6322655101. Население по переписи 2001 года составляет 144 (61/83 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Березовка находится недалеко от истоков реки Рогозянка, в 4-х км западнее пгт Золочев.
Село окружают несколько лесных массивов (дуб), в том числе урочище Чернецкое, где располагались б. хутора Ворвули и Чернецкий.

Хутор Берёзов Яр находился ниже по течению Берёзового ручья в низовьях балки Берёзовый Яр, к востоку от Березовки.

В селе имеется 4 небольших пруда.

История 
 1722 — дата первого упоминания.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Березовке было 126 дворов, четыре малых пруда, два колодца, сельсовет и две ветряные мельницы;; на расположенном западнее хуторе Берёзов Яр было 19 дворов.
 После ВОВ хутор Берёзов Яр был присоединён к селу Березовка.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 Лесничество.
 «Берёзка», детский оздоровительный лагерь.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Золочевского района (Харьковская область)